Einöd heißen folgende geographische Objekte:

Orte in Deutschland:
 Einöd (Aspach), Ortsteil der Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Einöd (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Einöd (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Einöd (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Einöd (Heldburg), Ortsteil der Stadt Heldburg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Einöd (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Einöd (Homburg), Ortsteil der Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Einöd (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Einöd (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Einöd (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Einöd (Staudach-Egerndach), Ortsteil der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern
 Einöd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Einöd (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Einöd (Gemeinde Herzogenburg), Katastralgemeinde von Herzogenburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Einöd (Gemeinde Bruck), Stadtteil von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Einöd (Gemeinde Kapfenberg), Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Einöd (Gemeinde Kitzeck im Sausal), Katastralgemeinde von Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Einöd (Gemeinde Lieboch), Streusiedlung in der Marktgemeinde Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Einöd (Gemeinde Michaelerberg-Pruggern), Ort bei Pruggern, Bezirk Liezen, Steiermark
 Einöd (Gemeinde Vorau), Ortslage von Schachen bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Einöd (Gemeinde Abfaltersbach), Rotte der Gemeinde Abfaltersbach, Bezirk Lienz, Tirol
 Wildbad Einöd, Ortschaft der Gemeinde Dürnstein, Bezirk Murau, Steiermark

historisch:
 Höheinöd,  Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Samotišky Ort im Okres Olomouc, Tschechien

Siehe auch: 
 Einöde
 Einöder
 Ainöd
 Alteinöd